Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Tippmix Budapest Grand Prix 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 23 Spielerinnen für das Einzel an der Qualifikation teil, die von 24. bis 26. April 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Budapest